Holek ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Holek (1885–1934), österreichischer Journalist und Arbeiterdichter
 Mario Holek (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Václav Holek (1886–1954), tschechischer Waffenkonstrukteur
 Wenzel Holek (1864–1935), tschechischer Publizist und Erzieher